Indianapolis steht für:

 Indianapolis, Hauptstadt des US-Bundesstaates Indiana
 Indianapolis (Iowa), Ort im Keokuk County
 Indianapolis (Oklahoma), unbewohnter Ort im Custer County
 Indianapolis (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1969
 Indianapolis Automobile and Vehicle Company, US-amerikanischer Autohersteller
 Indianapolis Motor Speedway, Rennstrecke in der Stadt Indianapolis
 Indianapolis 500, Sportveranstaltung in der Stadt Indianapolis
USS Indianapolis: Men of Courage, ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2016

USS Indianapolis ist der Name folgender Schiffe der US Navy:
 USS Indianapolis (CA-35), Schwerer Kreuzer
 USS Indianapolis (SSN-697), U-Boot
 USS Indianapolis (LCS-17), ein Schiff der Freedom-Klasse

Siehe auch:
 Indianópolis